A Boston Bruins egy profi jégkorongcsapat az észak-amerikai profi jégkorongligában, az National Hockey League-ben. A 2010–2011-es szezon a 87. volt a csapat történetében. A Boston Bruins a szezon végén elhódította a Stanley-kupát 1972 óta először.

Előszezon

Alapszakasz

Divízió tabella

Konferencia tabella

Mérkőzések

Október

November

December

Január

Február

Március

Április

Rájátszás

A Boston Bruins bejutott a rájátszásba és hosszú idő után először megnyerte a Stanley-kupát.

Keleti Konferencia Negyeddöntő: Boston Bruins vs. Montréal Canadiens

Nyugati Konferencia Elődöntő: Philadelphia Flyers vs. Boston Bruins

Nyugati Konferencia Döntő: Boston Bruins vs. Tampa Bay Lightning

Stanley-kupa Döntő: Vancouver Canucks vs. Boston Bruins

Játékos statisztikák

Mezőnyjátékosok (alapszakasz)

†A játékos szezon közben került a Bruinshoz. A statisztikák csak a Bruinsban játszott meccsekre értendők.
‡A játékost szezon közben elcserélték. A statisztikák csak a Bruinsban játszott meccsekre értendők.
(K)Kapus.
A büntetés percek összesítése tartalmazza a csapatnak kiosztott büntetéseket is.

Mezőnyjátékosok (rájátszás)

Kapusok (alapszakasz)

Kapusok (rájátszás)

Díjak, rekordok, mérföldkövek

Díjak

Az április 6-i New York Islanders elleni mérkőzés előtt a csapat bejelentette a saját győzteseit.

Tim Thomas lett a hét Első Sztárja 2010. november 1-jén. és 2011. január 24-én. A Hónap Második Sztárjai Díjjal is kitüntették októberben. Patrice Bergeron a Hét Második Sztárja lett 2011. január 17-én, és január első sztárja.

Rekordok

Mérföldkövek

Játékoscserék

Cserék

Igazolt szabadügynökök

Elvesztett szabadügynökök

Igazolt játékosok

Források

NHL